Miševići est un toponyme qui peut désigner :
Miševići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Miševići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor.